

Cinéma 
 Désobéissance () est un film mozambicain réalisé par Licínio Azevedo, sorti en 2002 ;
 Désobéissance () est un film américain réalisé par Sebastián Lelio sorti en 2017.

Musique 
 Désobéissance est une chanson éponyme de l'album de Mylène Farmer sorti en 2018.

Voir aussi